Menesztratosz (i. e. 3. század) görög szobrász
 Menesztratosz (i. e. 3. század) görög író